Garowe ist eine Schreibweise von:

 Garoowe, Hauptstadt von Puntland, eines faktisch autonomen Gebiets in Somalia
 Garove, Vulkaninsel im Bismarck-Archipel